Cal Ferrer (Bigues), masia del poble de Bigues, comarca del Vallès Oriental
 Cal Ferrer (Biscarri), masia del poble de Biscarri, terme municipal d'Isona i Conca Dellà, comarca del Pallars Jussà
 Cal Ferrer (la Cellera de Ter), casa a la Selva
 Cal Ferrer (Figuerola d'Orcau), masia convertida en granja del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, comarca del Pallars Jussà
 Cal Ferrer (Ginestar), edifici de Ginestar (Ribera d'Ebre)
 Cal Ferrer (Pardines), mas al poble de Pardines (Ripollès) 
 Cal Ferrer o Cal Frare (Sant Julià de Ramis), masia del municipi de Sant Julià de Ramis (Gironès)
 Cal Ferrer (la Vall de Bianya), casa al petit nucli de Sant Salvador de Bianya (la Garrotxa)
 Cal Ferrer (Sant Martí de Llémena)